Richard Henry Major (3 de octubre de 1818 - 25 de junio de 1891) fue un bibliotecario geógrafo y comisario de mapas de la colección del Museo Británico a partir de 1844 hasta su jubilación en 1880. Durante ese tiempo publicó una serie de libros relacionados con algunos mapas y otros documentos de importancia histórica. Desde 1849 hasta 1858, fue el Secretario de la Hakluyt Society Reconocido a nivel internacional por sus trabajos en el ámbito de la geografía, la cartografía histórica.

Obra 
 Notes upon Russia: Being a Translation of the earliest Account of that Country, entitled Rerum Muscoviticarum commentarii, by the Baron Sigismund von Herberstein
  Early voyages to Terra Australia, now called Australia
 Further Facts Relating To The Early Discovery Of Australia With Supplementary Observations On The Same Subject
 The Discovery Of Australia By The Portuguese In 1601
 Memoir on a mappemonde by Leonardo da Vinci, being the earliest map hitherto known containing the name of America
 The life of prince Henry of Portugal surnamed the navigator and its results: Comprising the discovery, within one century, of half the world. With new facts in the discovery of the Atlantic Islands. A refutation of French claims to priority in discovery. Portuguese Knowledge (subsequently lost) of the Nile lakes; and the history of the naming of America.
 The voyages of the Venetian brothers, Nicolò & Antonio Zeno, to the northern seas in the XIVth century : comprising the latest known accounts of the lost colony of Greenland and of the Northmen in America before Columbus
 India in the fifteenth century : being a collection of narratives of voyages to India, in the century preceding the Portuguese discovery of the Cape of Good Hope ; from Latin, Persian, Russian, and Italian sources, now first translated into English

Véase también 
Hakluyt Society 
George Collingridge
Mapamundi de Domingos Teixeira
Mapamundi de Leonardo
Justin Winsor
Proyección Octante

Referencias

Enlaces externos 
 Internet Archive autor |Richard Henry Major

Historiadores de Inglaterra del siglo XIX
Cartógrafos del Reino Unido
Personas de Londres